Мясищево — название населённых пунктов в России:

 Мясищево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Мясищево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Мясищево — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Мясищево — деревня в Переславском районе Ярославской области.